Kick Head é uma banda brasileira de thrash metal oldschool formada em 2010 na cidade de Parnaíba, no Piauí. A banda é formada pelos integrantes Flávio Santos(guitarra), Thiago Araújo(baixo) e Lucas Cardoso(bateria). Em 2013 a banda lançou o sua primeira Demo com 5 músicas, nomeada de Kick Head Demo. A banda em seu pouco tempo de estrada ja dividiu palco com grandes nomes do metal brasileiro, tais como Krisiun, Andralls, Nervochaos e recentemente abriram o show dos norte americanos do Fueled By Fire.

Bandas do Piauí
Bandas formadas em 2010
Bandas de thrash metal do Brasil